Der Begriff Voigtsmühle bezeichnet:

 einen Wohnplatz und ehemalige Wassermühle im Ortsteil Niewisch der Stadt Friedland, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg; siehe Voigtsmühle (Friedland)
 ein alternativer Name für die Mühle Veltheim in der Gemeinde Veltheim (Ohe), Landkreis Wolfenbüttel in Niedersachsen
 eine ehemalige Wassermühle in Mannstedt, Gem. Buttstädt, Landkreis Sömmerda, Thüringen; siehe Voigtsmühle (Buttstädt)